Шолтес — фамилия. Известные носители:

 Шолтес, Золтан Иванович (1909—1990) — живописец-пейзажист.
 Шолтес, Ричард (род. 1934) — американский военачальник.